La Coppa UEFA 1988-1989 è stata la 18ª edizione dell'omonima competizione organizzato dall'UEFA, che si è svolto dal 7 settembre 1988 al 17 maggio 1989. La competizione è stata vinta dal .

Formula 
Sulla base del ranking UEFA 1987, fu la Svezia e non più la Romania a ricevere un 3º posto dalla spartizione della quota inglese. Come nelle precedenti occasioni, un posto supplementare per i detentori tedeschi arrivò dal sempre provvidenziale ritiro albanese.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Squadra campione 

 Giuliano Giuliani (12 presenze)
 Ciro Ferrara (12)
 Alessandro Renica (12)
 Giovanni Francini (11)
 Giancarlo Corradini (12)
 Massimo Crippa (10)
 Alemão (8)
 Fernando De Napoli (10)
 Antonio Careca (12)
 Diego Armando Maradona (12)
 Andrea Carnevale (8)

Allenatore: Ottavio Bianchi

Riserve: Raffaele Di Fusco, Tebaldo Bigliardi (3), Antonio Carannante (10), Giovanni Di Rocco, Massimo Filardi, Antonio Bucciarelli, Luca Fusi (11), Francesco Romano (3), Marco Ferrante.

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1988-1989
 Coppa delle Coppe 1988-1989

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
Edizioni della Coppa UEFA